Аргентин () — устаревший термин для веществ, используемых для производства фальшивого серебра, серебряных и серебристо-подобных покрытий (Argentiere). Для этого в прошлом использовались следующие смеси:

 Аргентин — светло-серый мелко измельченный порошок из металлического олова. Использовался для производства поддельной серебряной бумаги, фольги и как пигмент для серебряных чернил. Например, для серебряной печати на текстильной продукции.
 Аргентин — смесь нитрата серебра, хлорида аммония, тиосульфата натрия и мела. В основном использовался для нанесения серебряных декоративных полос при производстве фарфора.

В конце XIX — начале XX века Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона так описывал это понятие на своих страницах:

«Аргентин — название, придаваемое совершенно различным веществам: 1) В минералогии А. называется слоистый шпат с примесью кремня, находимый близ Соутгамптона и Виллиамсбурга, в Массачусетсе, 2) так зовется жидкий состав для серебрения желтой и красной меди, состоящий из 5,4 ч. ляписа, 6 ч. нашатыря, 10 ч. серноватистокислого натра, растворенного в 100 ч. воды, и из 10 ч. осажденного мела, 3) то же название носит фарфор, обработанный химическим путём растворами различных металлических солей (по способу Ганзена, в Стокгольме). Фарфор этим путём можно золотить, серебрить или покрывать слоем меди, причём снаружи такие фарфоровые вещи нельзя отличить от настоящих металлических, 4) так же называлось серебристо-серое красящее вещество, получавшееся в качестве побочного продукта при производстве альдегидной зелени (ныне уже оставленном). Наконец, 5) аргентином называется краска, употребляющаяся при набивке материй; она состоит из мелкораздробленного металлического олова, получающегося в таком виде осаждением цинком раствора двухлористого олова, подкисленного соляной кислотой, причём осадок подвергают еще дальнейшему размельчению; или для той же цели растирают и просеивают сквозь мелкое сито обрезки, остающиеся при фабрикации поддельного листового серебра».

Помимо этого, так иногда называют один из сортов белого винограда.

Примечания 

Серебро